Фінал Кубка Італії з футболу 1995 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1994—1995, в яких зустрічались «Парма» і «Ювентус».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

1995 у футболі
1995 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу